Le terme polka peut désigner différentes choses :

Musique et danse 
 Polka, danse originaire de Bohême.
 Polka-mazurka, danse proche de la mazurka musicalement mais dont les mouvements ressemblent plus à la polka.
 Polka italienne, œuvre originale du compositeur russe Serge Rachmaninoff pour deux pianos.
 Polska, danse de couple à trois temps originaire de Scandinavie.

Toponymes 
 Pólka, nom de trois villes de Pologne.
 Polkajny, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat d'Ostróda.

Autres 
 Polka, outil de tailleur de pierre.
 Polka, dessert composé de pâte à choux et de crème pâtissière.
 Polka, bande-dessinée en cinq albums, au scénario de Didier Convard et dessinée par Siro.
 Polka Magazine, magazine trimestriel français de photographie et de photojournalisme.
 Polkagris (pluriel suédois : polkagrisar), bonbons suédois, spécialités originaires de la ville de Gränna.

Homonymie